Премьер-лига Фарерских островов — высший футбольный дивизион Фарерских островов. Основана в 1942 году. Действует под эгидой местной футбольной ассоциации (). С 2012 года носит наименование Эффодейлдин () по названию своего спонсора (с февраля 2009 по декабрь 2011 именовалась , с 2006 по 2008 — ). В премьер-лигу входят 10 клубов. В конце каждого сезона две команды переходят в низший дивизион и, соответственно, два клуба поднимаются в элиту.

Создание 
Официально лига была основана в 1942 году, но участия в еврокубках её команды не принимали до 1993 года. С 1942 по 1975 годы лига называлась  (Чемпионлига), а с 1975 по 2004 годы —  (Первый дивизион). С 2005 года Первым дивизионом именуется следующая по силе лига.

Победители лиги

Призеры

Ссылки 
 Официальный сайт

Фареры